Хюттенберг (Гессен) — коммуна в Германии, в земле Гессен. 
 Хюттенберг (Каринтия) коммуна в Австрии, в федеральной земле Каринтия.